Naselja u Hrvatskoj
 Kućanci, naselje u općini Magadenovac, Osječko-baranjska županija
 Kućanci Đakovački, naselje u općini Drenje, Osječko-baranjska županija

Sport:
 NK Kućanci, nogometni klub iz Kućanaca (općina Magadenovac)
 NK Kućanci Kućanci Đakovački, nogometni klub iz Kućanaca Đakovačkih